Коржово:
 Коржово
 Коржово — село в Угличском районе Ярославской области России
 Коржово-Голубовка — село в Клинцовском районе Брянской области России

Примечания